František Čermák e Leoš Friedl eram os atuais campeões, mas perderam nas quartas de final para os brasileiros Gustavo Kuerten e André Sá.

Lukáš Dlouhý e Pavel Vízner venceram a final por 6–1, 4–6, [10–3] contra os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Cabeças de chave

Chave

Chave

Ligações externas
Chave de duplas do Brasil Open de 2006

D